Slovenija
 Zapuže (Radovljica, Slovenija), naselje u općini Radovljica
 Zapuže (Škocjan, Slovenija), naselje u općini Škocjan
 Zapuže pri Kostelu, naselje u općini Kostel
 Zapuže pri Ribnici, naselje u općini Ribnica
 Zapuže (Ljubljana, Slovenija), naselje u općini Ljubljana